Johann Jakob Stehlin ist der Name folgender Personen:

* Johann Jakob Stehlin der Ältere (1803–1879), Schweizer Architekt und Politiker
 Johann Jakob Stehlin der Jüngere (1826–1894), Schweizer Architekt